55-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 20 по 29 февраля в 2004 году в городе Кёнигсзе. Это первый чемпионат, в котором были проведены совместно соревнования по бобслею и скелетону в одном городе.

Бобслей

Мужчины

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Женщины

Соревнование двоек

Скелетон

Соревнования у мужчин

Соревнования у женщин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Чемпионаты мира в Германии
Февраль 2004 года
Международные соревнования по бобслею в Германии
Спортивные соревнования в Шёнау-ам-Кёнигсзе